Публий Клелий Сикул ():

 Публий Клелий Сикул — военный трибун с консульской властью в 378 году до н. э.
 Публий Клелий Сикул — священный царь с 180 года до н. э.